Rusnák je jedno z označení pro Rusíny.

příjmení
 Albert Rusnák – více osob
 Dárius Rusnák (* 1959) – slovenský hokejista
 Juraj Rusnák (1914–?) – slovenský politik
 Matúš Rusnák (* 1999) – slovenský fotbalista
 Michal Rusnák (1923–2003) – slovenský politik KSS ze Stropkova, poslanec FS za normalizace
 Peter Rusnák (* 1950) – slovenský řeckokatolický eparcha
 Štefan Rusnák (* 1971) – slovenský fotbalista
 Vladimír Rusnák (* 1950) – slovenský fotbalista

Související články 
 Rusňák